Список станцій Українських залізниць

Т